Los Bancos kan syfta på:

Geografi

Mexiko 

 Los Bancos, Parácuaro, ort, 
 Los Bancos, San Lucas, ort, 
 Los Bancos, Puebla, ort, San Matías Tlalancaleca, 

Robotskapade Mexikoförgreningar